La Louisiane est un des 50 États des États-Unis d'Amérique ;
 La Louisiane était un territoire de la Nouvelle-France jusqu'en 1762, puis entre 1800 et 1803 ;
 La vente de la Louisiane parle de la fin de ce territoire en 1803 ;
 La Louisiane fut un territoire de la Nouvelle-Espagne entre 1762 et 1800 ;
 Le Territoire de Louisiane qui fut la partie sud de l'ancienne Louisiane française après la vente de celle-ci aux États-Unis.

Œuvres 
 Louisiane est une pièce de théâtre de Marcel Aymé ;
 Louisiane est un roman de Maurice Denuzière ;
 Louisiane est un film français de Philippe de Broca (1984) ;
 Louisiane (Lazy River) est un film américain de George B. Seitz (1934).

Voir aussi
 L'Hôtel La Louisiane, un hôtel parisien.

Homonymie de titre